Die Bahnstrecke Porpác–Bratislava wird in folgenden Artikeln beschrieben:

 Bahnstrecke Porpác–Hegyeshalom
 Bahnstrecke Bratislava–Hegyeshalom

Bahnstrecke in Ungarn
Bahnstrecke in der Slowakei
Internationale Bahnstrecke